

Mitologia greca
Alastore – personificazione della vendetta
Alastore – figlio di Neleo
Alastore – compagno di Sarpedonte, ucciso da Odisseo
Alastore – cavallo del dio Ade
Alastore – epiteto di Zeus
Alastore – suddito di Priamo e padre di Troo

Onomastica
Alastore – nome proprio di persona italiano maschile

Pagine correlate
Alastor